Naso steht für:
 Naso (Sizilien), ein Ort in der Region Sizilien in der Provinz Messina
 Naso (Volk), ein mittelamerikanischer Volksstamm
 Nasendoktorfische, eine Gattung der Doktorfische

 Naso (Cognomen), römischer Namenszusatz
 Marcus Actorius Naso, römischer Geschichtsschreiber
 Publius Ovidius Naso, ein römischer Dichter, siehe Ovid

Naso ist der Familienname folgender Personen:
 Naso (Adelsgeschlecht), sächsisch-thüringische Adelsfamilie
 Alessandro Naso, Etruskologe und Althistoriker 
 Eckart von Naso (1888–1976), deutscher Schriftsteller und Dramaturg
 Gianluca Naso (* 1987), italienischer Tennisspieler
 Heinrich Christoph Naso (1614–1666), deutscher Amtshauptmann und Rittergutsbesitzer
 Johannes Naso (Johannes IV. Naso; † 1441), von 1418 bis 1440 Bischof von Chur
 Lancelot von Naso (* 1976), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Prokopius Naso (1548–1608), Bürgermeister von Zittau